Ваганян () — армянская фамилия. Образована от мужского армянского имени «Ваган», которое в переводе на русский язык имеет два значения: «щит» и «вездесущий». Известные носители:
  (; род. 1973) — юрист, экономист, государственный деятель;
 Григорий Аршалуйсович Ваганян (род. 1953) — специалист в области стратегического управления и планирования, системотехники управления знаниями и интеллектуальным капиталом; доктор экономических наук (2005)
 Рафаэль Артёмович Ваганя́н (; род. 1951) — армянский шахматист; международный гроссмейстер, чемпион СССР (1989). Заслуженный мастер спорта СССР (1989).

См. также 
 Тер-Ваганян

Примечания